Златен глобус за най-добър телевизионен сериал – мюзикъл или комедия () е една от категориите на наградите Златен глобус.

Победители и номинирани

1970 – 1979

1980 – 1989

1990 – 1999

2000 – 2009

2010 –

Външни препратки 
 Официален сайт на наградите Златен глобус

Златен глобус